Николай Липатов:
 Липатов, Николай Дмитриевич (1916—1944) — Герой Советского Союза.
 Липатов, Николай Никитич (1923—1994) — академик ВАСХНИЛ/РАСХН (1988).